«Одна́жды в Ве́гасе» () — американская  романтическая комедия Тома Вона 2008 года, с Кэмерон Диаз и Эштоном Кутчером в главных ролях. Фильм был снят на студии 20th Century Fox. 
Название фильма обыгрывает американскую поговорку What Happens in Vegas — stays in Vegas («Всё, что происходит в Вегасе — остаётся в Вегасе»).

Сюжет 
Джой Макнелли — молодая жительница Нью-Йорка, успешная биржевая брокерша, которая надеется вскоре получить предложение замужества от своего парня Мейсона. Она привыкла всё тщательно планировать и готовит ему сюрприз на день рождения — но выясняется, что Мейсон не планирует строить с ней дальнейшую жизнь. Более того, в этот же вечер он бросает её на глазах у десятков общих знакомых. 
Желая развеяться, Джой вместе со своей подругой Типпер отправляется в Лас-Вегас. Там они знакомятся с Джеком Фуллером (Эштон Кутчер) и его приятелем, хамоватым адвокатом Хейтером. Джек — полный разгильдяй, предпочитающий случайные связи и постоянно ведущий себя как ребёнок (накануне его уволил с работы его же собственный отец). 
Обе пары друзей по ошибке поселили в один номер и, чтобы искупить вину, персонал предлагает им лучшие номера в пейнтхаусе и множество купонов на различные вечерние развлечения. 

За коктейлями Джой и Джек рассказывают друг другу о своих проблемах, а затем, желая отвлечься от них, веселятся на бурной вечеринке, после чего проводят вместе ночь. Наутро они обнаруживают, что женаты (в Лас-Вегасе это проще простого и очень похоже на шутку), и хотят сразу же развестись. 
После их откровенного разговора Джек случайно выигрывает джекпот размером три миллиона долларов — с помощью фишки, которую дала ему Джой. Оба сразу желают претендовать на выигрыш единолично, но, поскольку женаты, этот вопрос решить оказалось не так легко. 

Судья, ведущий дело о бракоразводном процессе, раздражён безответственностью обоих, в результате чего замораживает всю сумму на полгода. Более того, в соответствии с решением судьи молодые люди должны делать всё возможное, чтобы сохранить семью, в том числе посещать каждую неделю семейного психолога (Куин Латифа).

Джой с недовольством переезжает в типичную холостяцкую квартиру мужа, где они всячески отравляют друг другу жизнь, мелко пакостят и оскорбляют друг друга. Также они делают попытки спровоцировать друг друга на измену — Джой присылает к Джеку множество девушек в квартиру, а Джек находит Мейсона и возвращает ему помолвочное кольцо Джой, говоря, что та ещё надеется к нему вернуться. 
Для семейного психолога Джек и Джой поначалу пытаются изображать любящую пару, но та не верит им. В дальнейшем на сеансах Джек и Джой ведут себя естественно — но при этом, с каждым разом, психолог констатирует, что они всё более похожи на настоящую семейную пару. 

Со временем, однако, чувства пары постепенно меняются, и они уже не так уверены, что хотят выиграть процесс. Джой очаровывает родителей Джека, а тот, в свою очередь, своим чувством юмора подкупает шефа Джой (Деннис Фарина) и становится душой компании на её корпоративе. 
Позже Мейсон находит Джой и просит вернуться к нему, снова вручив ей кольцо. Девушка понимает, что кольцо ему дал Джек, надеясь на её измену, и на суде, когда спустя полгода вновь решается судьба пары, Джой отказывается от своей половины выигрыша в пользу Джека и просит развода.

Тем не менее, благодаря расположенности к ней босса после корпоратива, Джой добивается повышения, но увольняется с работы, отдав свою должность сопернице. Вслед за этим она уезжает в укромное место, где через несколько дней её находит Джек — ранее она рассказывала ему об этом месте. Оба понимают, что снова хотят быть вместе, и Джек делает ей предложение по-настоящему.

В ролях

Факты 
 Премьера состоялась в Бельгии и Франции 7 мая 2008 года.
 Первая неделя проката принесла создателям фильма около 51,3 млн долларов, из них около 26,5 млн в Америке.

Кассовые сборы 
Бюджет фильма составил 35 миллионов долларов США. Всего за время проката комедия заработала 219 млн. долларов США.

Ссылки 

 Официальная страница фильма
 
 
 
 

Романтические кинокомедии США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2008 года
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы о Лас-Вегасе
Фильмы Тома Вона
Фильмы США 2008 года